Wahlberg är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
Wahlberg 3 333
Vahlberg 709
Valberg 226
Walberg 82
Tillsammans blir detta 4 350 personer.

Personer med efternamnet Wahlberg eller med varianter av detta namn
 Alfred Wahlberg (1834–1906), svensk konstnär, målare
 Anton Wahlberg (1878–1957), svensk musikdirektör
 Arne Wahlberg (1905–1987), svensk fotograf
 Axel Wahlberg (1868–1938), svensk bergsingenjör
 Bertil Wahlberg (1923–1980), svensk konstnär, tecknare och grafiker
 Birgitta Valberg (1916–2014), svensk skådespelare
 Björn Wahlberg (född 1968), svensk författare, förläggare och översättare
 Carl August Walberg (1827–1874), svensk professor i grekiska
 Donnie Wahlberg (född 1969), amerikansk sångare och skådespelare
 Doris Wahlberg (1913–2000), musiklärare, målare och tecknare
 Emanuel Walberg (1873–1951), svensk lingvist, romanist 
 Erik Wahlberg, flera personer
 Erik Wahlberg (målare) (1700-talet), fajansmålare
 Erik Wahlberg (språkforskare) (1918–2012), språkforskare
 Ferdinand von Wahlberg (1847–1920), finländsk läkare och författare
 Gaston René Wahlberg (1875–1956), svensk naturläkare och populärmusikkompositör
 Gideon Wahlberg (1890–1948), svensk författare, teaterledare,kompositör
 Gustav Vahlberg (1906–1986), svensk fackföreningsman och generaldirektör
 Herbert Wahlberg (1912–1992), svensk kompositör och kapellmästare
 Ingemar Wahlberg (född 1948), svensk ämbetsman
 Ingvar Wahlberg (1936–1977), svensk kompositör och sångtextförfattare
 Ivan Wahlberg (1890–1957), arkitekt
 Johan August Wahlberg (1810–1856), svensk naturforskare som reste i Afrika
 Johannes Wahlberg (1895–1951), finländsk läkare
 John Wahlberg (1917–2005), arkitekt
 Kaare Wahlberg (1912–1988), norsk backhoppare
 Karin Wahlberg (född 1950), svensk läkare och deckarförfattare
 Karl Wahlberg (1874–1934), svensk curlingspelare
 Karoliina Wahlberg (1851–1912), finländsk konsthantverkare
 Lars Wahlberg (1724–1776), svensk orgelbyggare
 Lilly Wahlberg (1905–1995), svensk skådespelare
 Manne Walberg (1912–1985), svensk jurist
 Marianne Wahlberg (1917–2005), svensk politiker, folkpartist
 Mark Wahlberg (född 1971), amerikansk skådespelare, sångare och musiker
 Mikael Wahlberg (född 1976), svensk ishockeyspelare
 Mikael Wahlberg (fotograf) (född 1947), svensk fotograf, filmare och författare
 Mikael L Wahlberg (född 1972), svensk ishockeyspelare
 Peter Walberg (1826–1892), svensk borgmästare och politiker
 Peter Fredrik Wahlberg (1800–1877), svensk naturhistorisk lärare och forskare 
 Robert Wahlberg (filmproducent) (1896–1968), svensk filmproducent och biografägare
 Robert Wahlberg (skådespelare) (född 1967), amerikansk skådespelare
 Rune Wahlberg (1910–1999), svensk tonsättare, dirigent och pianist
 Stefan Wahlberg (född 1966), svensk journalist, TV-producent och programledare
 Sten Walberg (1919–1989), svensk jurist och ämbetsman
 Sune Wahlberg (1915–1992), svensk konstnär
 Thomas Wahlberg (född 1943), svensk läkare, klinisk forskare och författare
 Tim Walberg (född 1951), amerikansk politiker, kongressrepresentant, republikan
 Ulf Wahlberg (född 1951), svensk musikproducent, låtskrivare, musiker och musiklärare
 Ulf Wahlberg (konstnär) (1938–2014), svensk konstnär, målare och tecknare
 Vivian Wahlberg (född 1934), svensk sjuksköterska, professor i vård- och folkhälsovetenskap
 Åke Wahlberg(1907–1986), arkitekt

Se även
 Louise Eneman-Wahlberg (1881–1961), skådespelare
 Tarras-Wahlberg. efternamn

Djurarter uppkallade efter Johan August Wahlberg
 Wahlbergs epålettflyghund
 Wahlbergs honungsvisare
 Wahlbergs örn

Källor

Svenska efternamn